Bayan steht für:
 Bayan (Heilige Schrift), persische und arabische heilige Schriften des Bab
 Bayan, die größere Trommel des Schlaginstruments Tabla
 Bajan, osteuropäisches Knopfakkordeon
 Bayan-Palast, Palast in Kuwait

Bayan ist der Name von:
 Bayan (Heerführer) (1236–1295), mongolischer Heerführer unter Kublai Khan
 Raphaël Bayan (1914–1999), armenisch-katholischer Bischof

Bayan steht für folgende Gebiete in China:
 Bayan (Harbin), Kreis der Stadt Harbin in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Bayan (Bayan), Großgemeinde im gleichnamigen Kreis in der Volksrepublik China
 Bayan (Hualong), Großgemeinde im Autonomen Kreis Hualong in chinesischen Provinz Qinghai
 Bayan (Saihan), Großgemeinde im Stadtbezirk Saihan von Hohhot im Autonomen Gebiet Innere Mongolei der VR China
 Bayan (Huangyuan), Gemeinde im Kreis Huangxuan in der chinesischen Provinz Qinghai
 Bayan (Morin Dawa), Nationalitätengemeinde im Autonomen Banner Morin Dawa im Autonomen Gebiet Innere Mongolei der VR China

Siehe auch:
 Bajan (Begriffsklärung)